David Belardi, noto anche con lo pseudonimo di Primo Brown (1976-2016) – rapper italiano
 Emanuele Belardi (1977) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Eriase Belardi Merlo (1934-2017) – politica italiana
 Gianluca Belardi (1967) – attore, autore televisivo e scrittore italiano
 Marco Belardi (1973) – produttore cinematografico e produttore televisivo italiano
 Mattia Belardi, noto anche con lo pseudonimo di Mr. Rain (1991) – rapper e produttore discografico italiano
 Walter Belardi (1923-2008) – glottologo e linguista italiano